Ніколетта Валлорані (, , Оффіда, Італія) — італійська письменниця, перекладачка та академік.

Біографія 
Ніколетта Валлорані народилась 7 лютого 1959 року в італійському місті Оффіда. 

З 1990 р. пише романи та новели у жанрі наукової фантастики, нуар, а також публікує твори для дітей. Дебютувала романом про кіберпанк 1993 р. у жанрі нуар, що вийшов під назвою *«Підроблене серце DR» () (Mondadori) та став лауреатом премії "Уранія". З романом «Лапи та хом'яки»() (2010) вона була фіналісткою в 2011 році премії Багутта та премії Asti d'Appello. Деякі її романи та оповідання перекладені у Франції видавництвом Gallimard, а у Сполученому Королівстві – Troubadour Publishing.

Ніколлета Валлорані є частиною колективу Cailín Óg, яким було написано написав постапокаліптичний фентезійний роман «Надія - кінцева таємниця вогню» () (Salani). Псевдонім утворений псевдонімом Cailín Óg 2 (або Cailín Óg Red) від псевдоніма письменника-журналіста Мауро Гарофало та Cailín Óg 1 (або Cailín Óg Blue) письменниці Валлорані. Членів колективу було розкрито під час Болонського ярмарку дитячих книг 2014 року.

Написала збірку оповідань "Dissolvenze. Corpi e culture nella contemporaneità" (2009, Il Saggiatore). Також редагувала і перекладала тексти Джека Керуака, Дерека Джармана, Іена Сінклера, Вілла Селфа.

Вона є однією з членів-засновниць жіночої асоціації Tessere Trame.  У Міланському університеті з 2006 року вона відповідальна за Docucity - фестиваль документального кіно. З 2012 року співпрацює з Il Fatto Quotidiano в Інтернеті з блогом, пов’язаним з поглибленими соціокультурними питаннями. 

Зараз викладає англійську літературу в Міланському університеті.

Вибрані твори

Наукова фантастика 
«Підроблене серце DR» (), Urania n.1215, Mondadori, 1992. – премія Уранія
«Коробка DReam» (), Urania n.1308, Mondadori, 1997.
«Суміш Сур» (), ADN Kronos Libri, 1998. EAN 8871180518
«Darjee» (), ADN Kronos Libri, 1999. EAN 8871180682
«На піску Сур» (), ED. IT, 2012. EAN 9788889726945

Нуар 
«Всередині ночі і до побачення»(), Granata Press, 1995. EAN 9788872481257
«Подруга Зорро»(), Marcos y Marcos, 1996. EAN 9788871681498
«Cuore meticcio»(), Marcos y Marcos, 1998. EAN 9788871681870
«Сестри-шакали»(), Derive e Approdi, 1999. EAN 9788887423167
«Єва»(), Einaudi, 2002. EAN 9788806159726
«Побачене з неба»(), Einaudi, 2004. EAN 9788806160951
«Лапи та хом'яки»(), Edizioni Ambiente, 2010. EAN 9788896238806. – фіналіст нагород премія Багутта та Premio Asti d'Appello
«Погані матері»(), Salani, 2011. EAN 9788862562058
«Сестри-шакали»(), Edizioni del Gattaccio, 2017. EAN 9788898914463

Дитяча література 
«Лука де Лука відомий як Лінс»(), EL, 1997. EAN 8847700698
«Пагнотта та його брати»(), EL, 1997. EAN 8847700698
«Ахав і Азул»(), EL, 1997. EAN 8847701791
«Кирилична таємниця»(), EL, 1998. EAN 8847702127
«Вовчі очі»(), EL, 2000. EAN 8847705312
«Карта зла»(), Disney Libri, 2000. EAN 978887309738 (з )
«Як кит»(), Salani, 2000. EAN 8877829656
«Фатона»(), Salani, 2002. EAN 8884511550

Інші романи 
«Корделія» (), Flaccovio, 2006. EAN 9788877587060
«Надія - кінцева таємниця вогню» (), Salani, 2013. ISBN 9788867153152

Оповідання 
«Скляні істоти»(), у Пилових хроніках (), Bompiani, 2019, ISBN 9788830100220

Примітки

Посилання 
Бібліографія письменниці на Fantascienza.com 
 Tessere trame 
 Блог Il Fatto Quotidiano 

 

Італійські прозаїки
Наукові фантасти Італії
Автори фентезі Італії
Італомовні письменники-фантасти
Письменниці-фантастки
Письменники XX століття
Письменники XXI століття